Por galato se puede entender:
 Una sal o un éster de ácido gálico.
 Una sal que contiene oxianiones de galio.